PT se poate referi la:

 Platină, element chimic cu simbolul Pt
 Portugalia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .pt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Portugalia
 Limba portugheză, codul ISO 639-1
 Pistoia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 pt., abreviere folosită frecvent pentru cuvântul „pentru”

Legături externe 

 
  „PT” la acronymfinder.com

Acronime de două litere